Petrov pode se referir a:
 4785 Petrov - asteróide 4785
 Defesa Petrov - defesa de xadrez
 Martin Petrov - jogador de futebol búlgaro.
 Stanislav Petrov - coronel soviético.
 Vitaly Petrov - automobilista russo.

Desambiguação